Championnat de La Réunion est l'appellation abrégée de nombreuses compétitions, généralement sportives mais pas obligatoirement, regroupant des équipes ou des individus de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien.

Sport 
 Le championnat de La Réunion de cross-country.
 Le championnat de La Réunion de football.
 Le championnat de La Réunion des rallyes.

Voir aussi
.
Sport à La Réunion.